Rückauf ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rückauf (1855–1903), österreichischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Franz Rückauf (1838–1920), österreichischer Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Carlos Ruckauf (* 1944), argentinischer Politiker